Георгий Елчанинов:
 Елчанинов, Георгий Георгиевич (1870—1931) — русский офицер, военный писатель-беллетрист и журналист, капитан 3-го Финляндского строительного артиллерийского дивизиона.
 Елчанинов, Георгий Иванович (1871—1924) — генерал-майор, последний командир 12-го Ахтырского гусарского полка, участник Первой мировой войны, военачальник УНР и гетманской армии, а затем участник Белого движения на Юге России.